Il singolare del torneo di tennis Kuala Lumpur Open gennaio 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richey Reneberg che ha battuto in finale Olivier Delaître 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Henrik Holm (primo turno)
 Carl Uwe Steeb (primo turno)
 Paul Haarhuis (semifinali)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)

 Jeff Tarango (primo turno)
 Rodolphe Gilbert (primo turno)
 Olivier Delaître (finale)
 Jacco Eltingh (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Open 1993
ATP Tour 1993